Niemcy:
 Wspólnota administracyjna Altenstadt – w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neu-Ulm
 Wspólnota administracyjna Altenstadt – w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weilheim-Schongau

Zobacz też:
 Altenstadt